Кострицкий — фамилия; имеет женскую форму Кострицкая.
 Кострицкий, Евгений Ферапонтович (1890—1963) — русский военный лётчик, штабс-капитан, участник Первой мировой войны, кавалер Георгиевского оружия.
Кострицкий, Сергей Сергеевич (1875—1944) — русский врач-стоматолог, личный врач семьи последнего русского императора Николая II.
 Кострицкий, Сергей Петрович (1910—1982) — военный моряк, контр-адмирал, Герой Советского Союза, участник Советско-японской войны 1945 года.
 Ордынцев-Кострицкий, Михаил Дмитриевич (1887—после 1942) — русский прозаик.
 Примечания